Kabul Model United Nations, també coneguda com a Kabul Model UN o Kabul MUN és una entitat fundada en 2014 per líders jove de Kabul. Kabul Model United Nations és una simulació dels autèntics Assemblea General de les U.N., Consell de Seguretat U.N., o un altre organisme multilateral, que catapulta estudiants al món de la diplomàcia.

Referències 

Organitzacions sense ànim de lucre de l'Afganistan
Kabul